Camille kan henvise til:

 Camille (fornavn)
 Camille, den amerikanske titel på Alexandre Dumas den yngres roman Kameliadamen

Film 
 Camille (film fra 1915) – amerikansk stumfilm, instrueret af Albert Capellani
 Camille (film fra 1917) – amerikansk stumfilm, instrueret af J. Gordon Edwards
 Camille – en amerikansk stumfilm fra 1921 instrueret af Ray C. Smallwood udgivet på dansk som Kameliadamen
 Camille – en amerikansk film fra 1936, instrueret af George Cukor udgivet på dansk som Kameliadamen
 Camille (film fra 2008) – amerikansk film, instrueret af Gregory Mackenzie
 Camille 2000 – en italiensk film fra 1969 instrueret af Radley Metzger, udgivet på dansk som Kameliadamen – født til sex

Musik 
 Camille (album), et studiealbum fra 2016 af den danske sangerinde og sangskriver Camille Jones.

Personer 
 Camille Jones (født 1973), en dansk sangerinde og sangskriver.
 Camille (sanger) (Camille Dalmais, født 1978) – fransk sanger og lejlighedsvis skuespiller
 Camille Camille eller bare Camille (Imbi-Camille Tamm, født 1970) – estisk violinist